Поползуха — название населённых пунктов в России:

 Поползуха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Поползуха — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Поползуха — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.